Hymenaster blevgadi är en sjöstjärneart som beskrevs av Madsen 1956. Hymenaster blevgadi ingår i släktet Hymenaster och familjen knubbsjöstjärnor. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knubbsjöstjärnor
blevgadi